Vassouras (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Vassouras (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro